Zuercher ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Pieri Zuercher (* 1979), Schweizer Schauspielerin
 Pietro Zuercher (* 1976), Schweizer Kameramann

Siehe auch:
 Zürcher